In 2016/17 werd de 53 editie van de Algerian Ligue Professionnelle 1 gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije. ES Sétif werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 2016/17